Сарышка́ — топоним в Белорецком районе Республики Башкортостан

 Сарышка () — деревня в Белорецком районе Башкортостана, относится к Зигазинскому сельсовету.
 Сарышка (приток Зилима), (Шары́шка) () — река в России, протекает в Белорецком районе Республики Башкортостан